SkyTrain bzw. Skytrain steht für:
 Skytrain Ice Rise, große Eiskuppel im Filchner-Ronne-Schelfeis der Antarktis 

Bahnverkehr:
 SkyTrain (Düsseldorf), automatische Großkabinen-Hängebahn am Flughafen Düsseldorf
 Skytrain (Bangkok), Hochbahnsystem in Bangkok
 SkyTrain (Vancouver), automatisch gesteuertes Stadtbahnsystem in Vancouver

Luftverkehr:
 Douglas C-47 Skytrain, Bezeichnung für die militärische Version der DC-3
 Douglas C-9B Skytrain II, Bezeichnung des militärischen Transportflugzeugs Douglas C-9B 
 Skytrain, Transatlantikflüge der Laker Airways, siehe Laker Airways #Der Skytrain